Эстехбанат:

 Эстехбанат — город на юге Ирана, в провинции Фарс.
 Эстехбанат — одна из 24 областей (шахрестанов) иранской провинции Фарс.